Нау́мов (Нау́мова) — русская фамилия, образованная от мужского имени Наум.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 
 Наумов, Аполлос Иванович (1719—1792) — обер-прокурор Святейшего Синода.

Б 
 Наумов, Борис Николаевич (1927—1988) — советский учёный в области автоматизации.

В 
 Наумов, Вадим Владимирович (род. 1969) — российский фигурист.
 Наумов, Валентин Степанович (род. 1938) — советский гребец-байдарочник.
 Наумов, Валериан Николаевич (1896—1957) — большевик, член Всероссийского учредительного собрания.
 
 
 
 
 Наумов, Владислав Владимирович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Наумов, Владлен Васильевич — советский подводник, контр-адмирал, командир К-182.

Г

Д 
 
 Наумов, Дмитрий Владимирович (род. 1979) — российский балалаечник, преподаватель Пушкинского училища. 
 Наумов, Донат Владимирович (1921—1984) — советский зоолог, специалист по стрекающим.

Е

И 
 
 Наумов, Илья Егорович (1902—1974) — Герой Советского Союза.

К 
 
 Наумов, Кондратий Иванович (1918—1944) — Герой Советского Союза.

Л 
 
 
  (род. 1946) — американский писатель-фантаст.

М 
 Наумов, Максим Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Наумов, Марк Самуилович (род. 1944) — советский писатель и геолог. Член Союза писателей Москвы, кандидат геолого-минералогических наук.

Н 
 Наумов, Наум Вениаминович (Кацман, 1918—1982) — российский переводчик и литературный критик.
 Наумов, Никита Викторович (род. 1989) — белорусский футболист, защитник клуба «Витебск».

О

П 
 
  (род. 1945) — американский спортсмен.

Р 
  (род. 1946) — сербский политический деятель.
 Наумов, Ристе (род. 1981) — македонский футболист.

С 
 
 Наумов, Стеван (1920—1942) — югославский студент и партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Наумов, Степан Степанович (1849—1905) — российский революционер.

Т 

 Наумов, Тане (1910—1977) — македонский коммунист и партизан.

Ф

Э 
 Наумов, Эмиль (род. 1962) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог.

Ю

Составные фамилии 
 Наумов-Страж, Наум Соломонович (1898—1957) — советский кинооператор.
 Хрулёв-Наумов, Фёдор Андреевич — сын боярский и голова.



Населённые пункты 

 Наумов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Наумов — хутор в Советском районе Ростовской области.

Прочее 
 Собрание Кирилла и Юлии Наумовых — частная коллекция живописи и русского искусства XX века в Санкт-Петербурге.

Примечания